«Российская муниципальная академия» (РМА) — российская общественная организация, объединяющая ученых и практиков в области местного самоуправления.

История 
Академия создана 4 июня 1999 года.

РМА создавалась в период, когда поддержка органов местного самоуправления со стороны общественного сектора была незначительной. Практическое применение положений Закона о местном самоуправлении 1995 года выявило ряд проблем, препятствующих эффективному функционированию системы местного самоуправления: нечеткость в определении компетенции муниципальных образований, неопределенность территориальной организации местного самоуправления, несоответствие ресурсов вмененным обязательствам и другие. РМА способствовала поиску эффективных решений указанных проблем, федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Деятельность РМА была направлена на поддержку и развитие муниципальных образований Российской Федерации через реализацию муниципальных инициатив (научно-методическое сопровождение, выставки, конференции, издательские проекты и др.). За вклад в развитие РМА Золотым знаком Муниципальной академии был отмечен ряд губернаторов и мэров городов Российской Федерации (10 чел.).
РМА является учредителем Института рыночной экономики, социальной политики и права. В настоящее время РМА принимает активное участие в выездных сборах муниципальных работников, в работе городской комиссии по противодействию фальсификации истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

Региональные отделения РМА созданы в 72 субъектах Российской Федерации.

Президент РМА — Айгистов Александр Анатольевич

Первым президентом академии был губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (с 1999 до 2007 года).

Деятельность 

В академии созданы шесть секций по вопросам развития муниципальных образований и местного самоуправления. В неё входят более двух с половиной тысяч членов — представителей законодательной и исполнительной власти, муниципальных образований, видные деятели российской науки и практики.

РМА является учредителем специализированных периодических печатных изданий — ежемесячного журнала «Управа» (с 2001 года) и научно-практического вестника «Вопросы местного самоуправления» (с 2004 года). В 2013 году учреждены и регулярно издаются: журнал «Муниципальная Академия» (официальный печатный орган РМА) и журнал городов и регионов России «Мы Россияне».

Частью членов Муниципальной Академии издан учебник для вузов «Система муниципального управления», который был удостоен премии Правительства РФ в области образования и выдержал четыре издания.

По заказу академии совместно с Библиотекой имени В. И. Ленина был издан библиографический справочник по местному самоуправлению в России.

Периодические издания: журналы «Управа», «Мы — Россияне», «Вопросы местного самоуправления», «Муниципальная академия».

Академия учредила ряд своих наград:
 медаль «За вклад в развитие местного самоуправления»,
 памятный знак «Лучший муниципальный служащий».

Статус «иностранного агента» 
В январе 2015 года Минюст включил в реестр «иностранных агентов» Еврейское областное региональное отделение «Муниципальной академии», в дальнейшем оно было исключено из реестра «на основании прекращения деятельности в связи с ликвидацией НКО»

См. также 
 Российская академия государственной службы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт РМА
 Вступление профессора ГУУ Владимира Зотова на учредительной конференции Общероссийской общественной организации «Муниципальная Академия»
 Ассоциация землячеств города Москвы
 Префектура ЮВАО г. Москвы
 Государственный университет управления
 Журнал «Мы-Россияне»

Организации, основанные в 1999 году
Общественные организации России
Некоммерческие организации, признанные в России «иностранными агентами»